Altingsvalget 1956 blev afholdt på Island den 24. juni 1956.

Politiske valg i 1956
Politiske valg i Island